Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2006 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się 20 do 26 marca 2006 w hali Scotiabank Saddledome w Calgary. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Szwajcar Stéphane Lambiel, zaś wśród solistek triumfowała Amerykanka Kimmie Meissner. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Chińczycy Pang Qing i Tong Jian. W parach tanecznych triumfowali reprezentanci Bułgarii Ałbena Denkowa i Maksim Stawiski.

Program zawodów 
 17–19 marca – oficjalne treningi
 20 marca – uroczyste otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
 21 marca – taniec obowiązkowy, program krótki solistów
 22 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
 23 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 24 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 25 marca – program dowolny solistek, bankiet
 26 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym był Ravensburger Waltz.

Przypisy

Bibliografia 
 

2006
2006 w sportach zimowych
2006 w Kanadzie
Sport w Calgary